Роченсальмское сражение — морское сражение в ходе русско-шведской войны 1788—1790 годов на рейде города-крепости Роченсальм:
 Первое Роченсальмское сражение — произошедшее 13 (24) августа 1789 года
 Второе Роченсальмское сражение — произошедшее 28—29 июня (9—10 июля) 1790 года